Can Guardiola (Barcelona), edifici modernista al barri de Sant Andreu de Barcelona
 Can Guardiola (Llagostera), masia tradicional catalana de planta quadrangular 
 Can Guardiola (Miànigues), masia al veïnat de Miànigues (Porqueres, Pla de l'Estany) 
 Can Guardiola (Tiana), casa modernista de Tiana (Maresme) 
 Jaciment arqueològic de Can Guardiola I, jaciment arqueològic al municipi de Sant Joan les Fonts (la Garrotxa)